Кодая́рви — пресноводное озеро на территории Суоярвского городского поселения Суоярвского района Республики Карелии.

Физико-географическая характеристика 
Площадь поверхности — 0,6 км².

Расположено в 2 км севернее границы с Пряжинским районом. Урез воды — 113,5 метров над уровнем моря. Из озера вытекает река Сона (в нижнем течении носит название Кавожа). Бассейна Ладожского озера. Впадает несколько небольших ручьёв: Раяселянпуро, Пюэрэясуоноя, Луйкойнсуоноя.

С юго-востока к озеру подходит лесовозная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Тулемайоки
Озёра Суоярвского района